Hrabovec může být:

 Hrabovec – obec v okrese Bardejov na Slovensku
 Hrabovec nad Laborcom – obec v okrese Humenné na Slovensku
 Nižný Hrabovec – obec v okrese Vranov nad Topľou na Slovensku
 Ruský Hrabovec – obec v okrese Sobrance na Slovensku
 Vyšný Hrabovec – obec v okrese Stropkov na Slovensku